Гран-прі Абу-Дабі 2017 (офіційно 2017 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 26 листопада  на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, ОАЕ. Це останній, двадцятий етап сезону 2017 чемпіонату світу. Це дев'яте Гран-прі Абу-Дабі в історії.

Класифікація

Примітки 
 – Брендон Гартлі отримав штраф в 10 позицій за заміну елементів двигуна.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Абу-Дабі
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Листопад 2017
2017 в Абу-Дабі